Noel Price (né le  à Brockville dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace. Il évoluait en tant que défenseur en Amérique du Nord.

Carrière en club
Price a commencé le hockey en jouant dans l'Association de hockey de l'Ontario (aujourd'hui Ligue de hockey de l'Ontario) en jouant pour la franchise des St. Michael's Majors de Toronto en 1952-1953.

En 1957-1958, il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec l'équipe des Maple Leafs de Toronto. Il ne dispute qu'un seul match et passe la majeure partie du temps dans la Ligue américaine de hockey pour les Americans de Rochester. Il partage toute sa carrière à jouer entre la LNH et tantôt dans la LAH.

Il est le seul à avoir reçu à trois reprises le titre du meilleur défenseur de la LAH : le trophée Eddie-Shore (en 1969-1970, 1971-1972 et 1975-1976).

En 1967, alors qu'il appartient aux Canadiens de Montréal, il est laissé libre et participe au repêchage d'expansion de la ligue et rejoint les Penguins de Pittsburgh.

Il met fin à sa carrière en 1976 après avoir joué dans sept franchises de la LNH et six de la LAH.

Il remporta à deux reprises la Coupe Calder avec les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse, en 1972 et 1976 ainsi qu'une Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal en 1966.

En , il fait partie des trois joueurs intronisés au temple de la renommée de la LAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1952-1953 ||St. Michael's Majors de Toronto||AHO||56||0||4||4||0|| || || || ||  
|- 
|1954-1955 ||St. Michael's Majors de Toronto ||AHO ||47||4||11||15||0|| || || || || 
|-
|1955-1956 ||St. Michael's Majors de Toronto ||AHO ||46||10||22||32||0|| || || || ||  
|- 
|1956-1957 ||Warriors de Winnipeg ||WHL ||70||5||22||27||142|| || || || ||  
|-
|1956-1957||Americans de Rochester ||LAH ||1||1||1||2||0||10||0||1||1||16
|- 
|1957-1958 ||Americans de Rochester||LAH ||69||4||20||24||153|| || || || || 
|-
|1957-1958||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||1||0||0||0||5|| || || || || 
|- 
|1958-1959 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||28||0||0||0||4||5||0||0||0||2
|-
|1959-1960 ||Indians de Springfield ||LAH ||31||0||6||6||52||10||1||3||4||20
|- 
|1959-1960||Rangers de New York ||LNH ||6||0||0||0||2|| || || || || 
|-
|1960-1961 ||Indians de Springfield||LAH ||71||6||21||27||97||8||1||4||5||30
|- 
|1960-1961||Rangers de New York ||LNH ||1||0||0||0||2|| || || || || 
|-
|1961-1962 ||Indians de Springfield||LAH ||47||4||19||23||75|| || || || || 
|- 
|1961-1962 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||20||0||1||1||6|| || || || || 
|-
|1962-1963 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||68||7||29||36||103||3||0||0||0||4
|- 
|1963-1964 ||Clippers de Baltimore||LAH ||72||6||35||41||109|| || || || ||
|-
|1964-1965 ||Clippers de Baltimore||LAH ||72||4||35||39||78|| || || || ||
|- 
|1965-1966 ||As de Québec ||LAH ||55||8||20||28||48|| || || || || 
|-
|1965-1966||Canadiens de Montréal ||LNH ||15||0||6||6||8||3||0||1||1||0
|- 
|1966-1967 ||As de Québec||LAH ||47||3||23||26||60||5||1||4||5||2
|-
|1966-1967||Canadiens de Montréal ||LNH ||24||0||3||3||8|| || || || ||
|- 
|1967-1968 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||70||6||27||33||48|| || || || || 
|-
|1968-1969 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||73||2||18||20||61|| || || || || 
|- 
|1969-1970 ||Kings de Springfield ||LAH ||72||10||44||54||58||14||1||3||4||14
|-
|1970-1971 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||62||1||19||20||29|| || || || || 
|- 
|rowspan="2"|1971-1972 ||Kings de Springfield||LAH ||9||1||3||4||6|| || || || ||
|-
|Voyageurs de la Nouvelle-Écosse ||LAH ||64||3||26||29||81||15||4||7||11||16
|- 
|1972-1973 ||Flames d'Atlanta ||LNH ||54||1||13||14||38|| || || || ||
|-
|1973-1974 ||Flames d'Atlanta ||LNH ||62||0||13||13||38||4||0||0||0||6
|- 
|1974-1975 ||Flames d'Atlanta ||LNH ||80||4||14||18||82|| || || || ||
|-
|1975-1976 ||Flames d'Atlanta ||LNH ||3||0||0||0||2|| || || || ||
|- 
|1975-1976||Voyageurs de la Nouvelle-Écosse||LAH ||73||2||37||39||55||8||0||7||7||12

|499||14||114||128||333||12||0||1||1||8

Références 

Naissance en décembre 1935
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des As de Québec
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Winnipeg (WHL)